

Сент-Геліна — місто, штат Каліфорнія
 Сент-Геліна — селище, штат Небраска
 Сент-Геліна — селище, штат Північна Кароліна